Haya hat folgende Bedeutungen:
 Haya, eine Bantusprache in Tansania
 Haya (Ethnie), eine Bevölkerungsgruppe in Tansania
 Buhaya, das ehemalige Reich der Haya
 Haya, eine Pflanzengattung in der Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
 Haya (Thescelosauridae), eine Gattung der Dinosaurier
 Wadi al-Haya, libysches Munizip
 Haya de Herguijuela, Einzelbaum in der spanischen Provinz Salamanca

Haya steht als Abkürzung für:
 Suzuki Hayabusa 1300, ein Motorrad der Kategorie Sporttourer

Haya ist der Familienname folgender Personen:
 Elmer Haya, philippinischer Poolbillardspieler
 Víctor Raúl Haya de la Torre (1895–1979), peruanischer Politiker
 Haya bint al-Hussein (* 1974), jordanische Springreiterin, IOC-Mitglied und Königstochter
 Haya Raschid Al Chalifa (* 1952), bahrainische Diplomatin
 Haya Harareet (1931–2021), israelische Schauspielerin

HAYA